Pudio puede referirse a:
El nombre común de la planta Pinus nigra;
El nombre común de la planta Rhamnus alpina; o
El nombre común de la planta Rhamnus frangula'''''.